

Música
Avant, duo pop brasileiro. 
Avant-funk, gênero musical que combina ritmos do funk com elementos conceituais de música de vanguarda ou art rock.
Avant-garde, termo genérico utilizado para agrupar as tendências da música erudita surgidas após a Segunda Guerra Mundial.
Avant-garde metal, um gênero musical de transição do heavy metal.
Avant-rock, gênero musical inovador originado no século XX.
Bloodshy & Avant, dupla de compositores e produtores musicais da Suécia.
Myron Avant, cantor norte-americano mais conhecido como Avant.

Cinema
Coco avant Chanel, filme francês de 2009 ().

Esporte
En Avant de Guingamp, clube de futebol francês.

Geografia
Avant, cidade norte-americana de Oklahoma, no Condado de Osage.

Automóvel
Citroën Traction Avant, carro da marca Citroën de 1934.
Audi A6 Avant, carro da marca Audi de 1994.
Audi RS2 Avant, perua da marca Audi de 1994.

Ver também
Avante (desambiguação)

Desambiguação